Мартыновка () — село, входит в Грушвицкий сельский совет Ровненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 122 человека. Почтовый индекс — 35364. Телефонный код — 362. Код КОАТУУ — 5624683704.

Местный совет 
35364, Ровненская обл., Ровненский р-н, с. Грушвица, ул. 40-летия Победы, 1.

Ссылки 
 Мартыновка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Ровненского района